

Letteratura 
 Good life (The Good Life) – romanzo di Jay McInerney del 2006

Musica 
 Good Life – singolo degli Inner City del 1988
 Good Life – singolo dei Pete Rock & CL Smooth del 1991
 Good Life: The Best of Pete Rock & CL Smooth – album dei Pete Rock & CL Smooth del 2003
 Good Life – singolo di Jesse McCartney del 2005
 Good Life – singolo di Kanye West featuring T-Pain del 2007
 Good Life – singolo dei OneRepublic del 2010
 Good Life – singolo di G-Eazy e Kehlani del 2017

Pagine correlate 
The Good Life